Bonneuil kan syfta på:

 Bonneuil, Charente, fransk kommun i departementet Charente
 Bonneuil, Indre, fransk kommun i departementet Indre
 Bonneuil-en-France, fransk kommun i departementet Val-d'Oise
 Bonneuil-en-Valois, fransk kommun i departementet Oise
 Bonneuil-les-Eaux, fransk kommun i departementet Oise
 Bonneuil-Matours, fransk kommun i departementet Vienne
 Bonneuil-sur-Marne, fransk kommun i departementet Val-de-Marne